Gebrüder Cohen bezeichnet

 Gebrüder-Cohen-Park, Parkanlage in Hamburg
 Gebrüder Cohen (Hannover), 1857 gegründete Holzhandlung und Bankgeschäft in Hannover